Hirschberger ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Hinschberger (* 1950), deutscher Politiker (FDP) 
 Philippe Hinschberger (* 1959), französischer Fußballspieler und -trainer